Na música:

 The Prodigy, um grupo britânico de música eletrônica
 Prodigy (rapper), um rapper americano e parte do duo de hip-hop Mobb Deep
 Prodigy (cantor), um cantor americano do grupo Mindless Behavior

Desambiguação